Натуральне число 1250
 1250 рік до нашої ери
 1250 рік нашої ери